Eliasz Czetwertyński-Światopełk – principe polacco
 Marija Antonovna Czetwertyński-Światopełk – nobildonna polacca, amante di Alessandro I di Russia
 Nadežda Borisovna Czetwertyński-Światopełk – nobildonna e filantropa polacca
 Seweryn Franciszek Czetwertyński-Światopełk – politico polacco